I Silencer sono stati una band black metal svedese. I temi trattati dalla band ruotano attorno a morte, misantropia, follia e suicidio .  Il gruppo, che consisteva di soli due membri ufficiali, era noto per il suo cantante, Nattramn, la cui identità resta ancora oggi un mistero, che possedeva uno stile vocale stridente e inquietante ed era presumibilmente pazzo (si è ipotizzato che fosse internato in un ospedale psichiatrico in seguito al rilascio del loro album completo Death - Pierce Me .

Nonostante la loro breve carriera musicale, i Silencer sono considerati una delle band più significative nel sottogenere depressive black metal, e sono diventati una band di culto nell'ambito del black metal underground. La band non si è mai esibita dal vivo né ha rilasciato interviste ufficiali.

Storia

Primi anni 
I Silencer sono nati nel 1995 come progetto solista del chitarrista e bassista Andreas Casado, che operava sotto lo pseudonimo di Leere. Nattramn fu assunto poco tempo dopo come cantante della band, diventandone rapidamente il frontman.

Alla fine del 1998, con l'aiuto del batterista di sessione Jonas Mattsson, i Silencer pubblicarono il loro primo demo professionale, composto da un singolo brano di undici minuti intitolato "Death - Pierce Me".

Death - Pierce Me 
Nel luglio 2000, la band registrò il loro album Death - Pierce Me, che fu pubblicato da Prophecy Productions nel 2001. Le sessioni di registrazione includevano un totale di tre membri che si esibivano nell'album, tra cui Steve Wolz (Betlhlehem e Imperia ) che suonava la batteria.

Per la canzone Sterile Nails and Thunderbowels è stato pubblicato un video musicale che contiene immagini tratte dal film horror del 1990 Begotten, diretto da E. Elias Merhige .

Scioglimento e progetti successivi 
Dopo l'uscita di Death - Pierce Me, si ipotizza che Nattram sia stato internato in un ospedale psichiatrico situato a Växjö, anche se non ci sono prove a sostegno di questa tesi. Nel 2007, ha pubblicato un album solista dark ambient chiamato Transformalin, sotto il nome di Diagnose: Lebensgefahr (tradotto approssimativamente dal tedesco come Diagnosi - pericolo di morte). Nattramn ha pubblicato anche un libro, Grishjärta (che significa "cuore di maiale" in svedese) nel 2011, un'opera in edizione limitata, inedita in Italia,contenente i suoi disegni e le sue poesie, e una piccola selezione di nuove fotografie di lui - sebbene con il volto oscurato. Queste e le sue fotografie scattate durante il suo periodo con i Silencer, in cui il suo volto è oscurato ancora coperto, sono le uniche fotografie di Nattramn .

Andreas "Leere" Casado, si è unito agli Shining tra il 2005 e il 2006. Ha contribuito con il testo della canzone "Eradication of the Condition" dall'album IV - The Eerie Cold . Nel 2006, ha lavorato con la band Zavorash, come compositore della canzone Worthlessness dall'album Nihilistic Ascension & Spiritual Death.

Discografia 
Album in studio
2001 - Death - Pierce Me
Demo
1998 - Death - Pierce Me

Membri

Formazione ufficiale 

Nattramn (1995-2001): voce
 Andreas Casado (1995-2001): chitarra, basso

Musicisti di supporto 

 Jonas Mattsson - batteria (demo, 1998) 
 Steve Wolz - batteria (album in studio, 2001)

Note

Collegamenti esterni 
 

Gruppi musicali black metal
Gruppi musicali svedesi
Gruppi musicali scioltisi nel 2001
Gruppi musicali costituitisi nel 1995